

Acronimi
 AGL – acidi grassi liberi

Sigle 
 Agenzia Giornali Locali – agenzia giornalistica del gruppo l'Espresso
 Lista Amnistia Giustizia Libertà – nome assunto dalla Lista Bonino Pannella per le elezioni politiche in Italia del 2013

Geologia 
  AGL – Argille lagunari di La Fiumarella – nel comune di Abriola, provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata